Juxtlahuaca es un topónimo náhuatl que significa Valle Verde o Valle de las Flores. Es el nombre de:

Grutas de Juxtlahuaca, un sitio arqueológico localizado en el estado mexicano de Guerrero;
Santiago Juxtlahuaca, municipio de la región Mixteca del estado mexicano de Oaxaca.